Nowe Horyzonty – czasopismo opozycji antykomunistycznej,
 Nowe Horyzonty – festiwal filmowy odbywający się we Wrocławiu,
 Nowe Horyzonty – seria wydawnicza Domu Wydawniczego Rebis.
 Nowe Horyzonty – polski dystrybutor filmów